

Жінки 
 Жудіна Валентина Олександрівна (* 1983) — українська легкоатлетка, рекордсменка України, олімпійка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Жудіна Ольга Дмитрівна (1889—1961) — російський живописець.

Чоловіки 
 Жудін Дмитро Ананійович (1860—1942) — український художник.
 Жудін Микола Дмитрович (1891—1968) — український учений, фахівець в галузі металевих та дерев'яних конструкцій і будівельної механіки. Кандидат технічних наук. Професор. Член-кореспондент Академії будівництва і архітектури Української РСР.